Folgende Liste der Länder nach Todesrate sortiert Länder nach der Anzahl der Todesfälle pro 1000 Einwohner innerhalb eines Jahres. Weitere Begriffe für Todesrate sind Mortalitäts- bzw. Sterberate. Die Höhe der Todesrate hängt stark vom durchschnittlichen Alter einer Bevölkerung sowie der durchschnittlichen Lebenserwartung ab. Auch bei einem jungen Durchschnittsalter kann die Todesrate sehr hoch liegen, wenn sich ein Land im Kriegszustand befindet, von einer Seuche bzw. Pandemie betroffen ist oder die Lebensbedingungen allgemein schlecht sind. So haben z. B. Afghanistan oder Lesotho trotz einer jungen Bevölkerung eine hohe Todesrate.

Liste 

Folgende Liste sortiert Länder nach der Anzahl der jährlichen Todesfälle. Die Daten der Todesrate pro 1000 Einwohner im Jahr 2016 stammen aus dem CIA World Factbook und die Daten für die durchschnittliche Todesrate zwischen 2010 und 2015 stammen von den Vereinten Nationen. Daten der CIA und der Vereinten Nationen können aufgrund verschiedener Zeiträume und Quellen leicht voneinander abweichen. Länder sind rangiert nach Todesrate im Jahr 2016.

Siehe auch 
 Mortalität
 Liste der durchschnittlichen Lebenserwartung in den Staaten der Erde
 Liste der Länder nach Geburtenrate

Einzelnachweise 

Todesrate
Liste (Demografie)
Liste (Tod)